Кате́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північ від Парижа, 31 км на південний захід від Ам'єна, 25 км на північ від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Кате на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза